Reykjadalur (Rauchtal) ist der Name mehrerer Täler in Island:

 Reykjadalur (Mosfellsbær)
 Reykjadalur (Hrunamannahreppur)
 Reykjadalur (Skagafjörður)
 Reykjadalur (Dalabyggð)
 Reykjadalur (Ölfus)
 Reykjadalur (Þingeyjarsveit)
 Reykjadalur (Fjallabyggð)
 Reykjadalur (Fjarðabyggð)